Il doppio del torneo di tennis South Pacific Tennis Classic 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John McEnroe e Matt Mitchell che hanno battuto in finale Phil Dent e Rod Frawley 8-6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (semifinali)
 Phil Dent /  Rod Frawley (finale)

 Syd Ball /  Cliff Letcher (quarti di finale)
 Chris Kachel /  John Marks (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Pacific Tennis Classic 1980